Крупнейшие города Мексики по данным 2009 года без учёта пригородов:

Города Мексики в алфавитном порядке

А 
 Абасоло
 Абасоло
 Агуа-Дульсе
 Агуалегуас
 Агуа-Приета
 Агуаскальентес
 Акалтан-де-Перес-Фигероа
 Акамбаро
 Акансех
 Акапонета
 Акапулько
 Акатлан-де-Хуарес
 Акаюкан
 Акончи
 Актопан
 Актопан
 Аламос
 Альварадо
 Альенде
 Альенде
 Альтар
 Альтотонга
 Амакусак
 Аматитан
 Аматлан
 Амеалько
 Амека
 Амекамека
 Ангостура
 Антигуо-Морелос
 Антунес
 Аоме
 Апам
 Аписако
 Аподака
 Арандас
 Арио-де-Росалес
 Ариспе
 Армерия
 Арриага
 Арселия
 Артеага
 Атенго
 Атенсинго
 Атлас
 Атлиско
 Атотонилько-эль-Альто
 Атояк-де-Альварес
 Ауакатлан
 Ауалулько
 Аутлан
 Аютла

Б 
 Бавьякора
 Бадирагуато
 Баия-Кино
 Бака
 Бакалар
 Бакум
 Баланкан
 Бекаль
 Бенито-Хуарес
 Бенхамин-Хилл
 Бермехильо
 Бока-дель-Рио
 Бустаманте
 Буэнавентура
 Буэнависта

В 
 Валье-де-Бандерас
 Валье-де-Браво
 Валье-де-Сантьяго
 Валье-де-Сарагоса
 Вальпараисо
 Вальядолид
 Венадо
 Венустиано-Карранса
 Венустиано-Карранса
 Венустиано-Карранса
 Венустиано-Карранса
 Веракрус
 Вилья Идальго
 Вилья-Аумада
 Вильягран
 Вильягран
 Вилья-де-Арриага
 Вилья-де-Кос
 Вилья-Идальго
 Вилья-Идальго
 Вилья-Идальго
 Вилья-Корона
 Вилья-Лопес
 Вилья-Уньон
 Вилья-Уньон
 Вилья-Уньон
 Вилья-Флорес
 Вилья-Хуарес
 Вилья-Хуарес
 Вилья-Хуарес
 Висенте-Герреро
 Висенте-Герреро
 Вьеска

Г 
 Галеана
 Гвадалахара
 Гомес-Фариас
 Гонсалес
 Гуадалупе
 Гуадалупе-Виктория
 Гуадалупе-и-Кальво
 Гуаймас
 Гуамучиль
 Гуанасеви
 Гуанахуато
 Гуасаве

Д 
 Димас
 Доктор-Арройо
 Доктор-Гонсалес
 Доктор-Мора
 Долорес-Идальго
 Донгу
 Дуранго

И 
 Игуала
 Идальго
 Ирапуато
 Исамаль
 Исла
 Истапа
 Истепек
 Истлан-дель-Рио
 Истлан-де-Хуарес

К 
 Кадерейта
 Кадерейта
 Калера-Виктор-Росалес
 Калипан
 Кальвильо
 Калькини
 Кальнали
 Кальпулальпан
 Кампече
 Кананеа
 Канатлан
 Кандела
 Канделария
 Канкун
 Карбо
 Карденас
 Карденас
 Кастаньос
 Катемако
 Керетаро
 Керетаро
 Кила
 Кила
 Кирога
 Коалькоман
 Койотепек
 Кокула
 Кокула
 Колима
 Коломбия
 Колон
 Колоринес
 Колотлан
 Комалькалько
 Комитан
 Компостела
 Конкаль
 Конкордия
 Конкордия
 Консепсьон-дель-Оро
 Копайнала
 Копала
 Кордова
 Кортасар
 Косала
 Косамалоапен
 Коскоматепек
 Коста-Рика
 Косумель
 Коюка-де-Бенитес
 Коютла
 Крус-Гранде
 Куатро-Сьенегас
 Куаутемок
 Куаутла
 Куаутла
 Куикатлан
 Кулиакан
 Кумпас
 Кундуакан
 Куэнкаме-де-Сенисерос
 Куэрнавака
 Куэцалан

Л 
 Ла-Антигуа
 Ла-Барка
 Ла-Вента
 
 Ла-Крус
 Ла-Мисьон
 Лампасос
 Ла-Пас
 Ла-Пьедад
 Ласаро-Карденас
 Лас-Варас
 Лас-Маргаритас
 Лас-Ньевес
 Лас-Эсперансас
 Ла-Уакана
 Ла-Уэрта
 Леон
 Лердо
 Лерма
 Линарес
 Лома-Бонита
 Лорето
 Лорето
 Лос-Альдамас
 Лос-Мочис
 Лос-Рамонес
 Лос-Рейес
 Лос-Эррерас

М 
 Магдалена
 Магдалена
 Мадрид
 Мансанильо
 Мануэль
 Мапастепек
 Мапими
 Мараватио
 Маркелия
 Масатан
 Масатлан
 Масатлан
 Маскота
 Матаморос
 Матаморос (штат Тамаулипас)
 Матеуала
 Матиас-Ромеро
 Мельчор-Окампо
 Мерида
 Мескала
 Мескитик
 Мехико
 Мигель-Ауса
 Мина
 Мисантла
 Митла
 Мокорито
 Моланго
 Монклова
 Монтеморелос
 Монтеррей
 Монте-Эскобедо
 Морелия
 Морелос
 Морелос
 Моролеон
 Мотосинтла
 Мотуль
 Муна

Н 
 Нава
 Наволато
 Навохоа
 Найка
 Нако
 Накосари
 Насас
 Ногалес
 Нумаран
 Нуэва-Италия
 Нуэва-Касас-Грандес
 Нуэва-Росита
 Нуэво-Ларедо
 Нуэво-Леон

О 
 Оахака
 Окампо
 Окосинго
 Окосокоаутла
 Окотлан
 Олинала
 Ольбокс
 Ометепек
 Орисаба
 Орьенталь
 Осулуама
 Охинага
 Охокальенте
 Охуэлос

П 
 Паленке
 Палисада
 Пальмира
 Панаба
 Паниндикуаро
 Пануко
 Папантла
 Параисо
 Паредон
 Пасо-де-Овехас
 Пачука
 Пенхамо
 Перикос
 Пероте
 Пескерия
 Петатлан
 Пето
 Пинос
 Пинотепа-Насьональ
 Пихихьяпан
 Пичукалько
 Плая-Висенте
 Поса-Рика
 Потам
 Пуруандиро
 Пуэбла
 Пуэбло-Нуэво
 Пуэрто-Вальярта
 Пуэрто-Морелос
 Пуэрто-Пеньяско
 Пуэрто-Эскондидо
 Пьедрас-Неграс
 Пьедрас-Неграс

Р 
 Район
 Рейноса
 Реформа
 Ринкон-де-Ромос
 Рио-Браво
 Рио-Верде
 Рио-Гранде
 Родео
 Росаморада
 Росарио
 Росарито

С 
 Саачила
 Сабанкуй
 Сабинас
 Сабинас-Идальго
 Сакапоастла
 Сакапу
 Сакатекас
 Сакатлан
 Сакоалько
 Саламанка
 Салина-Крус
 Салинас-де-Идальго
 Сальватьерра
 Сальтильо
 Сальтильо
 Самора
 Сан-Андрес-Тустла
 Сан-Блас
 Сан-Блас
 Сан-Буэнавентура
 Сан-Габриэль-Чилак
 Сан-Игнасио
 Сан-Игнасио
 Сан-Кинтин
 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
 Сан-Луис-Акатлан
 Сан-Луис-де-ла-Лома
 Сан-Луис-де-ла-Пас
 Сан-Луис-дель-Кордеро
 Сан-Луис-Потоси
 Сан-Луис-Рио-Колорадо
 Сан-Лукас
 Сан-Маркос
 Сан-Маркос
 Сан-Мартин-Идальго
 Сан-Мигель-эль-Альто
 Сан-Пабло-Бальеса
 Сан-Педро-де-ла-Колоньяс
 Сан-Рамон
 Сан-Рафаэль
 Сан-Сальвадор-эль-Секо
 Санта-Ана
 Санта-Барбара
 Санта-Мария-дель-Оро
 Санта-Мария-дель-Оро
 Санта-Мария-дель-Рио
 Санта-Росалия
 Сантьяго
 Сантьяго-Искуинтла
 Сантьяго-Папаскьяро
 Сантьяго-Тустла
 Сан-Фелипе
 Сан-Фелипе
 Сан-Фернандо
 Сан-Фернандо
 Сан-Франциско-дель-Оро
 Сан-Франциско-дель-Ринкон
 Сан-Херонимито
 Сан-Хосе-де-Грасия
 Сан-Хосе-де-Грасия
 Сан-Хосе-дель-Кабо
 Сан-Хуан-де-Гуадаалупе
 Сан-Хуан-де-лос-Лагос
 Сан-Хуан-дель-Рио
 Сан-Хуан-дель-Рио
 Сан-Хуан-Эванхелиста
 Сапотитлан
 Сарагоса
 Сарагоса
 Сауайо
 Саусильо
 Саюла
 Седраль
 Селая
 Селестун
 Сентиспак
 Серральво
 Серритос
 Серро-Асуль
 Силакайоапан
 Силао
 Симапан
 Симатлан-де-Альварес
 Симоховель
 Синалоа
 Синалоа-де-Лейва
 Синапекуаро
 Синталапа
 Сирандаро
 Сиуатанехо
 Соледад-де-Добладо
 Сомбререте
 Сонголика
 Сонойта
 Сото-ла-Марина
 Сотута
 Сумпанго
 Сумпанго-дель-Рио
 Сучьяпа
 Сьедад-Обрегон
 Сьюдад-Виктория
 Сьюдад-Герреро
 Сьюдад-Гусман
 Сьюдад-Делисьяс
 Сьюдад-дель-Кармен
 Сьюдад-дель-Маис
 Сьюдад-Идальго
 Сьюдад-Идальго
 Сьюдад-Камарго
 Сьюдад-Камарго
 Сьюдад-Манте
 Сьюдад-Пемекс
 Сьюдад-Саагун
 Сьюдад-Сердан
 Сьюдад-Хуарес

Т 
 Табаско
 Такамбаро
 Такотальпа
 Тальпа-де-Альенде
 Тамасула
 Тамасула
 Тамасулапан
 Тамасунчале
 Тампико
 Тамуин
 Тамьяуа
 Танситаро
 Тантоюка
 Тапальпа
 Тапачула
 Таско
 Теапа
 Текалитлан
 Текамачалько
 Текате
 Теколотлан
 Теколутла
 Текоман
 Текуала
 Телолоапан
 Темосачик
 Темпоаль
 Тенабо
 Тенансинго
 Теносике
 Теокальтиче
 Теосело
 Теотитлан-дель-Камино
 Тепальсинго
 Тепатитлан
 Тепеака
 Тепеуанес
 Тепехи-дель-Рио
 Тепик
 Тескоко
 Тесьютлан
 Теуакан
 Теуантепек
 Теуицинго
 Тикичео
 Тикуль
 Тингамбато
 Тисимин
 Тистла
 Тиуатлан
 Тихуана
 Тлакепаке
 Тлакоачистлауака
 Тлакотепек
 Тлакотепек
 Тлакохальпан
 Тлапа-де-Комонфорт
 Тласкала
 Тласко
 Тлауалило-де-Сарагоса
 Тодос-Сантос
 Толука
 Томатлан
 Тонала
 Тоная
 Тонила
 Тополобампо
 Торреон
 Тула
 Тула
 Тулансинго
 Туспан
 Туспан
 Туспан
 Туспан
 Тустепек
 Тустла-Гутьеррес
 Тустла-Чико
 Тьерра-Бланка
 Тьерра-Колорада
 Тьерра-Нуэва

У 
 Уалауисес
 Уамантла
 Уамуститлан
 Уасабас
 Уатабампо
 Уатуско
 Уаучинанго
 Уахуапан-де-Леон
 Уачинера
 Уимангильо
 Уицуко
 Уичапан
 Уман
 Уньон-де-Тула
 Уньон-Идальго
 Урес
 Уруапан
 Уэтамо
 Уэуэтан
 Уэхукилья-эль-Альто

Ф 
 Фелипе-Каррильо-Пуэрто
 Фронтера
 Фронтерас

Х 
 Халапа
 Халапа
 Халачо
 Хальпа
 Хальпа-де-Мендес
 Хальтепек
 Хальтипан
 Хамапа
 Ханос
 Хараль-дель-Прогресо
 Хаумаве
 Херес-де-Гарсия-Салинас
 Хесус-Карранса
 Хесус-Мария
 Хесус-Мария
 Хилотепек
 Хокотепек
 Хонакатепек
 Хонута
 Хопельчен
 Хохутла
 Хуан-Альдама
 Хуанита
 Хуарес
 Хулимес
 Хунукма
 Хучипила
 Хучитан
 Хучитлан

Ч 
 Чальчиуитес
 Чампотон
 Чапала
 Чаркас
 Четумаль
 Чигнауапан
 Чикомусело
 Чиконтепек
 Чилапа
 Чилон
 Чильпансинго
 Чина
 Чинамека
 Чиуауа
 Чойс
 Чолула

Э 
 Эбано
 Эльдорадо
 Эль-Койоте
 Эль-Меските
 Эль-Оро
 Эль-Порвенир
 Эль-Саладо
 Эль-Сальто
 Эль-Триунфо
 Эль-Фуэрте
 Эмилиано-Сапата
 Эмилиано-Сапата
 Эмилиано-Сапата
 Эмпальме
 Энкарнасьон-де-Диас
 Энсенада
 Эрмосильо
 Эскуинапа
 Эскуинтла
 Эспита
 Этла
 Этчохоа
 Эхутла
 Эхутла

Ю 
 Юрекуаро
 Юририя

Я 
 Яварос
 Яуалика
 Яутепек-де-Сарагоса

Города по штатам 
 Города Нижней Калифорнии
 Города Чиуауа

Ссылки 
 Статистика населения на сайте world-gazetteer.com
 Социальная программа правительства Мексики — Волшебные города gorodmexico.ru
 Города Мексики, которые нужно посетить - статья в журнале "Вояжист"

Мексика